Phú Lộc (Tân Châu)
 Phú Lộc (Đồng Nai)
 Phú Lộc (huyện in Thừa Thiên-Huế)
 Phú Lộc (Đắk Lắk)
 Phú Lộc (Vĩnh Long)
 Phú Lộc (Hà Tĩnh)
 Phú Lộc (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế)
 Phú Lộc (Sóc Trăng)
 Phú Lộc (Thanh Hóa)
 Phú Lộc (Phú Thọ)
 Phú Lộc (Ninh Bình)